Castellfollit de la Roca – provincia di Girona
Castellfollit de Riubregós – provincia di Barcellona
Castellfollit del Boix – provincia di Barcellona